Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2013 — 10-й сезон после основания китайской Суперлиги, 52-й в высшей лиге КНР и 20-й после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией. Стартовал 8 марта 2013 года.

Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2012 года)
 Шанхай Теллэйс
 Ухань Чжоэр
Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2012 года)
 Хэнань Констракшн
Команды, прекратившие существование
 Далянь Шидэ

В чемпионате 2013 года будут принимать участие три команды, представляющие Шанхай: «Шанхай Теллэйс», «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Шэньсинь», а также две, представляющие Гуанчжоу: «Гуанчжоу Фули» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Участники

Общая информация о командах

Изменения в тренерском штабе

Изменения в регламенте 
Как и в сезоне 2012 года, было ограничено количество иностранных игроков (легионеров), которое может заявить команда Суперлиги (5). При этом одно место должно быть зарезервировано для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче может принимать участие четыре легионера, в том числе как минимум один, представляющий АКФ. Игроки из Макао, Гонконга и Тайваня легионерами не являются.

Таблица заявленных игроков выглядит следующим образом:

Изменение названий команд 
Команда «Наньчан Хэнъюань» вернулась в Шанхай после девяти лет пребывания в Наньчане и сменила название на «Шанхай Шэньсинь».

Турнирная таблица 

Данные обновлены по состоянию на 3 ноября 2013 г. 
«Гуйчжоу Жэньхэ» стала участником группового турнира АФК, так как стала обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации 2013 года
«Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда» были лишены 6 очков за участие в договорных матчах в 2003 году

Рекорды чемпионата 
 Самая крупная домашняя победа:

|}
 Самая крупная гостевая победа:

|}
 Наибольшее количество мячей в одном матче: (8)

|}
 Самая длинная серия побед:
Гуанчжоу Эвергранд, 8 матчей

 Самая длинная серия без поражений:
Гуанчжоу Эвергранд, 22 матча

 Самая длинная серия без побед:
Циндао Чжуннэн, 15 матчей

 Самая длинная серия поражений:
Циндао Чжуннэн, 7 матчей

 Наибольшее количество зрителей: 58,792

|}

 Наименьшее количество зрителей: 3,252

|}

Список лучших бомбардиров 

Источник: Soccerway

Статистика чемпионата

Хет-трики

Посещаемость матчей Суперлиги

Примечания 

2013
Спорт в Китае в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году